Le mot cens ou CENS est un nom commun, un nom propre ou un sigle, qui peut désigner respectivement un impôt, un toponyme ou un organisme.

Fiscalité 
plusieurs impôts :
 Le cens (époque romaine), dans la Rome antique, était un dénombrement fait par un censeur qui servait de base au recrutement dans l'armée romaine, à la délimitation des droits politiques, au calcul des impôts, puis à l'élaboration d'un état civil.
 Le « chef cens » ou chevage est un impôt personnel dû par les serfs à leur seigneur. D'un montant modéré, il était surtout destiné à affirmer la condition servile de la personne qui y était soumise. Il a disparu avec le servage à la fin du Moyen Âge.
 Le cens (droit seigneurial), au Moyen Âge, est une redevance foncière due au seigneur qui possède des titres sur la terre.
 Le cens (impôt), dans le cadre du suffrage censitaire, est un seuil d'imposition (quotité d'imposition) qui conditionne le droit de vote et l'éligibilité des citoyens.

Politique 
 Cens caché, concept de sociologie politique désignant les personnes dont les compétences subjectives concernant la politique incitent à s'autocensurer lors des élections.

Toponymes

Cens, hameau de la commune belge de Tenneville.

Le Cens, une rivière du département de la Loire-Atlantique.
 Le Cens, une rivière du département du Loiret.

Sigle 

 CENS, Cercle d’études national-socialiste, groupuscule créé en  par Raymond Du Perron de Maurin pour répondre aux actions de la Résistance contre les collaborateurs. Il rassemble les figures notoires de la collaboration à Rennes.